SA-1 steht für:

 SA-1 (Apollo), ein Testflug im Apollo-Programm der NASA
 SA-1 Guild, den NATO-Codenamen der sowjetischen Flugabwehrrakete S-25 Berkut
 Super Accelerator 1, ein Erweiterungschip für Super-Nintendo-Spiele